Bitartrat je so ili monoestar vinske kiseline. Primeri bitartrata su:

 Holin bitartrat
 Cistamin bitartrat
 Dihidrokodein bitartrat
 Dimetilaminoetanol bitartrat
 Hidrokodon bitartrat
 Metaraminol bitartrat
 Norepinefrin bitartrat
 Kalijum bitartrat
 Natrijum bitartrat